Chinotto steht für:

 Chinotto (Frucht), eine Sortengruppe der Bitterorange
 Chinotto (Getränk), ein hieraus gewonnenes italienisches Erfrischungsgetränk